Michejew () ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Andrejewitsch Michejew (* 1994), russischer Eishockeyspieler
 Michail Nikolajewitsch Michejew (1905–1989), sowjetischer Physiker
 Sergei Sergejewitsch Michejew, russischer Skispringer